Rouslan Karimovitch Nigmatoulline (en ), né le  à Kazan, Tatarstan, Russie, est un footballeur russe, gardien de but. Il a obtenu 24 sélections en équipe de Russie et était le gardien titulaire lors de la coupe du monde 2002.

Il a aussi disputé 5 rencontres avec l'équipe olympique de Russie.

Nigmatoulline a été élu footballeur russe de l'année en 2001 par les journaux "Football" et "Sport-Express" alors qu'il jouait au Lokomotiv Moscou.

En outre, il a été élu meilleur gardien de but de Russie en 2000 et 2001 par le journal Ogoniok.

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Russie : 1996, 1997 et 2004.
 Coupe de Russie : 2000 et 2001.

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Naissance en octobre 1974
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Kazan
Joueur du Kamaz Naberejnye Tchelny
Gardien de but du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du SKA Rostov
Joueur du Kazanka Moscou
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Gardien de but au football